E88 può riferirsi a:

Codici 
E88, codice ECO di alcune linee della variante Sämisch della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E88, da Ankara a Refahiye (non più esistente)